błotnik (technika) – osłona kół pojazdów
 błotnik rowerowy
 chlapacz samochodowy
 Błotnik (województwo pomorskie) – wieś w powiecie gdańskim
 Błotnik (przystanek kolejowy) tamże, na linii wąskotorowej Koszwały — Stegna, zlikwidowany w 1974
 Błotnik – część wsi Zawada na Dolnym Śląsku.